Il singolare del torneo di tennis Kish Island Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Behrend che ha battuto in finale Mathieu Montcourt 7-63, 6-1.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (Campione)
 Assente
 Łukasz Kubot (semifinali)
 Sebastian Fitz (primo turno)

 Takahiro Terachi (primo turno)
 Viktor Bruthans (primo turno)
 Kirill Ivanov-Smolensky (primo turno)
 Adam Chadaj (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kish Island Challenger 2004